Sławomir Krzak (né le  à Krynica-Zdrój en Pologne) est un joueur professionnel polonais de hockey sur glace. Il évolue en position d'ailier.

Carrière 
Il participe avec la Pologne aux Championnat du monde de hockey en 1998 et aux Championnat du monde de hockey en 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || KH Zagłębie Sosnowiec || Ekstraliga|| 16 || 2 || 1 || 3 || 4 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || KTH Krynica || Ekstraliga|| - || 11 || 14 || 25 || - || - || 5 || 6 || 11 || -
|-
|  1998-1999 || Central Texas Stampede || WPHL|| 3 || 1 || 0 || 1 || 5 || || || || ||
|-
| 1998-1999 || KTH Krynica || Ekstraliga|| - || 16 || 10 || 26 || - || || || || ||
|-
| 1999-2000 || KTH Krynica || Ekstraliga|| 4 || 3 || 2 || 5 || 10 || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Generals de Flint || UHL|| 67 || 5 || 14 || 19 || 56 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Generals de Flint || UHL|| 51 || 17 || 11 || 28 || 30 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || KTH Krynica || Ekstraliga|| 5 || 2 || 1 || 3 || 4 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || RiverKings du Mississippi || LCH|| 8 || 3 || 0 || 3 || 0 || || || || ||
|-
| 2001-2002 || KTH Krynica || Ekstraliga|| 16 || 6 || 5 || 11 || 20 || || || || ||  
|-
| 2001-2002 || ERC Haßfurt || Oberliga|| 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || ||  
|-
| 2002-2003 || Podhale Nowy Targ || Ekstraliga|| 14 || 3 || 8 || 11 || 33 || || || || ||
|-
| 2002-2003 || KTH Krynica || Ekstraliga|| 21 || 16 || 10 || 26 || 34 || 8 || 7 || 7 || 14 || 14 
|-
| 2003-2004 || GKS Tychy || Ekstraliga|| 27 || 14 || 16 || 30 || 62 || 8 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2004-2005  || GKS Tychy || Ekstraliga|| 32 || 19 || 14 || 33 || 82 || 12 || 4 || 9 || 13 || 22 
|-
| 2005-2006 || GKS Tychy || Ekstraliga|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || KTH Krynica || Ekstraliga|| 7 || 1 || 0 || 1 || 18 || || || || ||  
|-
| 2006-2007 || Phénix de Reims || Division 2|| 13 || 9 || 11 || 20 || 40 || 2 || 0 || 0 || 0 || 22  
|-
| 2007-2008 || Aigles de Nice || Division 2|| 2 || 1 || 2 || 3 || 4 || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || Phénix de Reims || Division 1|| 7 || 2 || 7 || 9 || 44 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || GKS Tychy || Ekstraliga|| 18 || 4 || 6 || 10 || 22 || 15 || 8 || 2 || 10 || 26  
|-
| 2008-2009 || GKS Tychy || Ekstraliga|| 41 || 5 || 8 || 13 || 92 || 15 || 1 || 1 || 2 || 16  
|-
| 2009-2010 || GKS Tychy || Ekstraliga|| 54 || 15 || 21 || 36 || 180 || || || || ||  
|-
| 2010-2011 || GKS Tychy || Ekstraliga|| 26 || 6 || 6 || 12 || 24 || 8 || 2 || 1 || 3 || 4  
|-
| 2011-2012 || KH Sanok || Ekstraliga|| 36 || 8 || 12 || 20 || 71 || 9 || 1 || 5 || 6 || 10  
|-
| 2012-2013 || KH Sanok || Ekstraliga|| 12 || 1 || 2 || 3 || 10 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Liège || Belgique|| 12 || 10 || 15 || 25 || 31 || || || || ||
|-
| 2014-2015 || Bulldogs de Liège || Belgique || 8 ||6||12 ||18 ||4 || || || || || 
|-
| 2015-2016 || Bulldogs de Liège || BeNe League || 19 || 8 || 12 || 20 || 20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || LACO Eaters Limburg || BeNe League || 16 || 5 || 8 || 13 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || LACO Eaters Limburg || BeNe League || 22 || 9 || 23 || 32 || 22 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Références- 

Naissance en novembre 1977
Naissance dans la voïvodie de Petite-Pologne
Joueur international polonais de hockey sur glace
Joueur du Stampede de Central Texas
Joueur des Generals de Flint
Joueur des RiverKings du Mississippi
Joueur des Podhale Nowy Targ
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Attaquant de hockey sur glace